— песня времён второй японо-китайской войны (1937—1945), в которой дети, жёны, друзья и братья благодарят японских солдат, погибших на фронте.

В 1938 году газеты «Осака Асахи Симбун» и «Токио Асахи Симбун» по заказу правительства устроили среди населения конкурс на написание стихов, выражающих благодарность погибшим солдатам и офицерам. Победила в нём Сэцу Фукуда (福田節) со стихотворением «Отец, ты был сильным». После завершения конкурса компания Nippon Columbia направила просьбы двенадцати композиторам, в числе которых были такие заслуженные сочинители как Косаку Ямада и Рёити Хаттори, написать музыку к этому стихотворению. Из представленных работ была выбрана мелодия начинающего композитора Кёсэя Акэмото. Далее наступил черёд записи, и песню в четыре голоса спели известные в Японии исполнители Хисао Ито и Нобору Кирисима и певицы Акико Футаба и Мисао Мацубара. 20 января 1939 года пластинка с песней поступила в продажу.

Особой отметки в том же конкурсе удостоилось ещё одно стихотворение, «Спасибо солдатам» ( Хэйтай-сан ё, аригато:), из которого также сделали песню. Обе песни создавались с одной стороны для того, чтобы предоставить оставшимся в тылу мальчикам и юношам государственно одобряемую ролевую модель мужественности, а с другой — чтобы описанием невероятных лишений фронтовой жизни вызвать у населения жалость, благодарность и желание безропотно переносить все трудности жизни тыловой, которые временами были не меньше солдатских.

Подобные «мемориальные песни» получили распространение в других странах после Второй мировой войны. Более ранней песней такого типа является украинская «Коли ви вмирали».

Текст 

 Комментарии к тексту
Ри — старая японская мера длины, 3,927 км. В настоящее время японцы пользуются системой СИ.

«Брат» — в оригинале «старший брат, младший брат». В японском языке нет общего слова «брат». Традиционная японская семья сильно иерархична, и старшие в ней стоят выше младших (а мужчины — выше женщин). Эта ситуация отражается в языке, так что практически для всех родственников существуют слова, определяющие не только их статус, но и старшинство.

Холм Кудан — место, где расположен храм Ясукуни, в котором почитаются военнослужащие, погибшие в бою. Согласно японским убеждениям, души убитых воинов попадают в место типа Вальхаллы, и их памятают в храме Якусуни.

Континент — имеется в виду материковый Китай.

См. также 

 Журавли (песня)

Примечания

Ссылки 
Тити ё, аната ва цуёкатта на сайте "Японская военная музыка

Военные песни Японской империи
Песни на японском языке
песни 1938 года